Вячеслав Филатов:
 Филатов, Вячеслав Иванович (1918—1973) — Герой Советского Союза.
 Филатов, Вячеслав Михайлович (род. 1940) — советский футболист.